Delpy ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Delpy (* 1941), französischer Schauspieler
 Egbert Delpy (1876–1951), deutscher Kunstkritiker und Autor
 Gaspard Delpy (1888–1952), französischer Romanist und Hispanist
 Gustav Delpy (1854–1921), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Hedwig Delpy (1881–1967), Schweizer Apothekerin
 Julie Delpy (* 1969), französische Schauspielerin